2nd Demo é um álbum demo da banda estadunidense Blink-182, lançada em 1993. Foi dada apenas para amigos e para a família dos integrantes do grupo.

Faixas

 "Marlboro Man" – 3:29
 "Time" – 2:35
 "TV" – 1:41
 "Degenerate" – 2:30
 "Untitled" – 2:07 (também chamada de "Every Time")
 "Better Days" – 2:09
 "Sometimes" – 1:14
 "Point of View" – 1:14
 "Romeo and Rebecca" – 2:37
 "My Pet Sally" – 1:42
 "Reebok Commercial" – 2:40
 "Untitled" – 2:29 (também chamada de "Leave Me Alone")

Banda

Tom DeLonge – vocal e guitarra
Mark Hoppus – vocal e baixo
Scott Raynor – bateria

Álbuns de Blink-182
Álbuns de 1993